Ла-Селе́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сользе-ле-Потье. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18041.

Коммуна расположена приблизительно в 250 км к югу от Парижа, в 150 км южнее Орлеана, в 50 км к югу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 196 человек.

Экономика 

Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 129 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 92 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 92 активных работали 85 человек (46 мужчин и 39 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 37 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Свв. Петра и Павла (XIX век)
 Скульптурная группа «Св. Матюрин» (XV век). Исторический памятник с 1956 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер